Бофорт има више значења:
 Округ Бофорт (Северна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Бофорт (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Бофорт (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Бофорт (тврђава)